Copa Chile 1977 ("Chilenska cupen 1977") var den 8:e säsongen av Copa Chile, en turnering som spelades mellan klubbar i Primera División (18 lag) och Segunda División (18 lag), totalt 36 lag.

Turneringen bestod av ett inledande gruppspel, där de 36 lagen delades in i åtta grupper om fyra eller fem lag i varje grupp, där det främsta sedan gick vidare till kvartsfinaler. Kvartsfinalerna till och med semifinalerna spelades i dubbelmöten, medan finalen spelades i en match. Regerande mästare från föregående säsong som cupen spelades var Palestino, som lyckades försvara titeln.

Gruppspel
De 36 lagen delades in i åtta grupper med fyra eller fem lag i varje grupp. Det främsta i varje grupp gick vidare till slutspel och de övriga blev utslagna. Gruppspelet spelades i sex respektive åtta omgångar - alla lag möter alltså varje lag i sin grupp en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Se även
Primera División 1977
Segunda División 1977

Referenser

1977
1977 i Chile
Fotbollssäsongen 1977